

Musica 
 Palms – gruppo musicale statunitense
 Palms – album dei Palms del 2013
 Palms – album dei Thrice del 2018

Altro 
 Palms – distretto della città di Los Angeles

Pagine correlate 
 Palm